Abila – nazwa miasta Abel Bet-Maaka (Abel, Abel-Maim, Abilena, Abilena Lizaniasza) w okresie hellenistycznym
 Abila – nazwa Abel-Szitim (Szitim) w czasach rzymskich